Øgadekvarteret kan referere til flere kvarterer i flere danske byer:

 Øgadekvarteret (Hadsund) – et kvarter i Hadsund
 Øgadekvarteret (Aalborg) – et kvarter i Aalborg
 Øgadekvarteret (Aarhus) – et kvarter i Aarhus